Béla Zsolt (1895-1949) écrivain hongrois ;
 István Zsolt (1921-1991), arbitre hongrois de football ;
 Nándor Zsolt (1887-1936), musicien hongrois. 

Zsolt [] est un prénom masculin hongrois, de même origine que Zoltán.

Prénom hongrois
Prénom masculin